Золоту́хина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Золотухина, Алла Николаевна (род. 1938) — советский и российский киновед и педагог.
 Золотухина, Анна Ильинишна (ум. 1814) — русская писательница-мемуаристка.
 Золотухина, Антонина Николаевна (Попова; род. 1935) — советская метательница диска, преподаватель.
 Золотухина, Мария Ефимовна (род. 1905) — советский общественный и политический деятель.
 Золотухина, Наталья Михайловна (род. 1930) — советский и российский правовед.